Sahner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Sahner (* 1963), deutscher Leichtathlet
 Günter Sahner (1927–2014), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister und MdL Saarland
 Heinz Sahner (* 1938), deutscher Soziologe
 Paul Sahner (1944–2015), deutscher Journalist und Biograf

Siehe auch:
 Saner